De UEFA Europa League 2009/10 was het eerste seizoen van deze Europese voetbalcompetitie voor clubs onder deze naam.

De UEFA Europa League is de voortzetting van de UEFA Cup, die vanaf het seizoen 1971/72 38 seizoenen is gespeeld. De naamwijziging is onder andere tot stand gekomen omdat vanaf dit jaar de UEFA Intertoto Cup in dit toernooi is opgenomen. De finale werd gespeeld in het stadion van Hamburger SV, het voormalige Volksparkstadion en tegenwoordig HSH Nordbank Arena geheten, in de Duitse stad Hamburg.

Tijdens de groepsfase experimenteerde de UEFA met een zogenaamde vijfde en zesde assistent. Dit zijn internationale arbiters die bij de doelen staan om de hoofdscheidsrechter te assisteren.

Data 
Alle lotingen zullen plaatsvinden in het UEFA hoofdkantoor in Nyon, Zwitserland, tenzij anders vermeld.

Teams 
Onderstaande tabel geeft alle deelnemers aan deze editie weer en toont in welke ronde de club begonnen is.

Kwalificatieronde

1e voorronde 
Aan deze voorronde deden 46 teams mee. De winnaars plaatsten zich voor de tweede voorronde.
De loting vond plaats op maandag 22 juni in Nyon. De heenwedstrijden werden gespeeld op 2 juli, de terugwedstrijden op 9 juli.

2e voorronde 
Voor deze voorronde waren 57 teams geplaatst. Zij streden met de 23 winnaars van de 1e voorronde om een plek in de derde voorronde.
De loting vond plaats op maandag 22 juni in Nyon. De heenwedstrijden werden gespeeld op 16 juli, de terugwedstrijden op 23 juli.

|}

3e voorronde 
Voor deze voorronde waren 30 teams geplaatst. Zij streden met de 40 winnaars van de 2e voorronde om een plek in de play-off ronde.
De loting vond plaats op 17 juli in Nyon. De heenwedstrijden werden gespeeld op 30 juli, de terugwedstrijden op 6 augustus.

|}

Play-offronde 
Voor deze ronde waren 26 teams geplaatst. Zij streden met de 35 winnaars van de 3e voorronde en 15 afvallers van de 3e voorronde van de Champions League om een plek in het hoofdtoernooi.
De loting vond plaats op 7 augustus in Nyon. De heenwedstrijden werden gespeeld op 20 augustus, de terugwedstrijden op 27 augustus.

|}

Hoofdtoernooi

Groepsfase 
In de onderstaande tabellen staan de 48 clubs (uit 24 landen) die zich voor de groepsfase kwalificeerden (38 via play-offronde en 10 via de 4e voorronde van de CL) en in welke pot zij voor de loting zijn ingedeeld. Per pot zijn ook de clubs op sterkte gerangschikt. Uit elke pot wordt elk team in een andere groep geloot. De potindeling is gebaseerd op de UEFA-coëfficiënten per club. Werder Bremen heeft met 91.339 de hoogste coëfficiënt, Sheriff Tiraspol met 1.333 de laagste. De Nederlandse clubs die zich hebben geplaatst zijn Ajax, Heerenveen, FC Twente en PSV. Club Brugge en Anderlecht zijn de Belgische clubs die zich hebben geplaatst voor de Groepsfase.
De loting was op vrijdag 28 augustus 2009 om 13:00.

Pot 1

Pot 2

Pot 3

Pot 4

Groep A 

¹ Door wangedrag van de fans van Dinamo Zagreb tijdens de match tegen FC Timişoara op 1 oktober 2009 kreeg de ploeg een sanctie van 0-3 en moesten ze 2 thuiswedstrijden zonder publiek spelen. Zagreb kreeg in beroep echter gelijk, waardoor het alsnog z'n 3 punten terugkreeg.

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Groep L

Laatste 32 
De clubs die in deze ronde uitkwamen, zijn de twee beste clubs uit elke groep en de clubs die als derde in de groepsfase van de Champions League eindigden. Vanaf deze ronde is het knock-outsysteem van toepassing. De groepswinnaars uit de Europa League en de vier beste instromers uit de Champions League (volgens de UEFA-clubranglijst) speelden eerst uit en daarna thuis tegen een nummer twee uit de Europa League of een resterende club die via de Champions League instroomde. De eerste wedstrijd werd gespeeld op 18 februari, de tweede wedstrijd op 25 februari 2010.

{| class="wikitable" width=75%
! align=right|Team #1 !! Tot. !! align=left|Team #2 !! 1ste wed !! 2de wed
|-
|style="text-align: right;"|Roebin Kazan 
|style="text-align: center;"| 3-0
|  Hapoel Tel Aviv
|style="text-align: center;"| 3-0
|style="text-align: center;"| 0-0
|-
|style="text-align: right;"|Athletic Bilbao 
|style="text-align: center;"| 1-5
|  RSC Anderlecht
|style="text-align: center;"| 1-1
|style="text-align: center;"| 0-4
|-
|style="text-align: right;"|FC Kopenhagen 
|style="text-align: center;"| 2-6
|  Olympique Marseille
|style="text-align: center;"| 1-3
|style="text-align: center;"| 1-3
|-
|style="text-align: right;"|Panathinaikos FC 
|style="text-align: center;"| 6-4
|  AS Roma
|style="text-align: center;"| 3-2
|style="text-align: center;"| 3-2
|-
|style="text-align: right;"|Atlético Madrid 
|style="text-align: center;"| 3-2
|  Galatasaray SK
|style="text-align: center;"| 1-1
|style="text-align: center;"| 2-1
|-
|style="text-align: right;"|Ajax 
|style="text-align: center;"| 1-2
|  Juventus FC
|style="text-align: center;"| 1-2
|style="text-align: center;"| 0-0
|-
|style="text-align: right;"|Club Brugge 
|style="text-align: center;"| 1-3
|  Valencia CF
|style="text-align: center;"| 1-0
|style="text-align: center;"| 0-3(nv)
|-
|style="text-align: right;"|Fulham FC 
|style="text-align: center;"| 3-2
|  Shakthar Donetsk
|style="text-align: center;"| 2-1
|style="text-align: center;"| 1-1
|-
|style="text-align: right;"|Liverpool FC 
|style="text-align: center;"| 4-1
|  Unirea Urziceni
|style="text-align: center;"| 1-0
|style="text-align: center;"| 3-1
|-
|style="text-align: right;"|Hamburger SV 
|style="text-align: center;"| 3-3(u)
|  PSV Eindhoven
|style="text-align: center;"| 1-0
|style="text-align: center;"| 2-3
|-
|style="text-align: right;"|Villarreal CF 
|style="text-align: center;"| 3-6
|  VfL Wolfsburg
|style="text-align: center;"| 2-2
|style="text-align: center;"| 1-4
|-
|style="text-align: right;"|Standard Luik 
|style="text-align: center;"| 3-2
|  Red Bull Salzburg
|style="text-align: center;"| 3-2
|style="text-align: center;"| 0-0
|-
|style="text-align: right;"|FC Twente 
|style="text-align: center;"| 2-4
|  Werder Bremen
|style="text-align: center;"| 1-0
|style="text-align: center;"| 1-4
|-
|style="text-align: right;"|Lille OSC 
|style="text-align: center;"| 3-2
|  Fenerbahçe SK
|style="text-align: center;"| 2-1
|style="text-align: center;"| 1-1
|-
|style="text-align: right;"|Everton FC 
|style="text-align: center;"| 2-4
|  Sporting Lissabon
|style="text-align: center;"| 2-1
|style="text-align: center;"| 0-3
|-
|style="text-align: right;"|Hertha BSC 
|style="text-align: center;"| 1-5
|  SL Benfica|style="text-align: center;"| 1-1
|style="text-align: center;"| 0-4
|}

 Achtste finales 
De clubs die in deze ronde uitkwamen zijn de winnaars van de derde ronde, de eerste knock-outfase van het toernooi. De winnaars van deze wedstrijden gaan door naar de kwartfinales.
De eerste wedstrijd werd gespeeld op 11 maart, de tweede wedstrijd op 18 maart 2010.

 Kwartfinales 
De clubs die in deze ronde uitkomen zijn de winnaars van de achtste finales, de tweede knock-outfase van het toernooi. De winnaars van deze wedstrijden gaan door naar de halve finales.
De eerste wedstrijd werd gespeeld op 1 april, de tweede wedstrijd op 8 april 2010.

 Halve finales 
De clubs die in deze ronde uitkomen zijn de winnaars van de kwartfinales, de derde knock-outfase van het toernooi. De winnaars van deze wedstrijden gaan door naar de finale in Hamburg.
De eerste wedstrijd werd gespeeld op 22 april, de tweede wedstrijd op 29 april 2010.

 Finale 

 Kampioen 

 Prijzengeld 
Naast tv-inkomsten die erg variabel zijn per club en per land (zgn. Market Pool), zijn er nog vaste bedragen die gewonnen konden worden naargelang de prestaties van de deelnemende clubs als prijzengeld. Deze gelden werden in het Europa League seizoen 2009/10 door de UEFA als volgt verdeeld, indien de genoemde ronde bereikt werd:

Groepsfase: € 600.000
Voor elk gespeelde wedstrijd in de groepsfase: € 50.000
Bonus voor een overwinning: € 120.000
Bonus voor een gelijkspel: € 60.000
Laatste 32: € 180.000
Achtste finale: € 270.000
Kwartfinale: € 360.000
Halve finale: € 630.000
Verliezend finalist: € 2.000.000
Winnaar Europa League 2009/10: € 3.000.000

Inkomsten Belgische en Nederlandse deelnemersPrijzengeld per Belgische club (inclusief market pool):RSC Anderlecht € 2.072.722
Club Brugge € 1.774.209
Standard Luik* € 916.968
 Standard Luik nam deel aan de groepsfase van de Champions League alvorens in te stromen in de Europa League.Prijzengeld per Nederlandse club (inclusief market pool):'''
PSV € 1.816.630
Ajax € 1.696.630
FC Twente € 1.576.630
sc Heerenveen € 1.446.316

Aantal deelnemers per land per ronde 

UEFA Europa League
Europacupvoetbal 2009/10